Абжинов — фамилия.

 Абжинов, Андрей Михайлович (род. 1959) — советский и латвийский футболист.
 Абжинов, Роман (1969—1993) — советский и латвийский футболист.